Il fiume della vita – romanzo di fantascienza di Philip José Farmer del 1971;
 Il fiume della vita – saggio di divulgazione scientifica di Richard Dawkins del 1995.